Nightmare (francuski zespół muzyczny)
 Nightmare (japoński zespół muzyczny)
 Nightmare (album Avenged Sevenfold)
 Nightmare (album Saxon)
 Nightmare (Polish Xtreme Wrestling)